Мацусима — распространённое японское имя. Оно может означать:

Места 
 Мацусима — группа островов в префектуре Мияги.
  — остров в префектуре Нагасаки.
 Мацусима — японский посёлок в префектуре Мияги.
 Мацусима — бывший город в префектуре Кумамото.
 Мацусима — железнодорожная станция в городе Мацусима.
 Мацусима-Кайган — железнодорожная станция в городе Мацусима.

Люди 
 Минори Мацусима (1940—2022) — японская сэйю, наиболее известна озвучиванием Кэндис Уайт Эндри в аниме «Кэнди-Кэнди».

Корабли 
 «Мацусима» — японский бронепалубный крейсер, участник японо-китайской и русско-японской войны.
 «Мацусима» — серия японских бронепалубных крейсеров конца XIX века.